Asiya – nome proprio femminile indiano 
 Asiya – la Grande sposa reale del Faraone d'Egitto al tempo dell'Esodo e madre adottiva di Mosè
 Asiya – fiume dell'Uganda 
 Asiya – grafia alternativa di Assiah